Лю́тый — русская фамилия; имеет женскую форму Лютая.

Известные носители 
 Алекс Лютый (1925—1977) — псевдоним Александра Юхновского, журналиста, писателя, переводчика, участник Великой Отечественной войны и коллаборациониста.
 
 Лютый, Анатолий Михайлович (1951—2020) — советский и белорусский историк, отличник народного образования Белорусской ССР, доктор исторических наук, профессор.
 Лютый, Василий Фёдорович (1918—1990) — конструктор и испытатель стрелкового оружия, активный участник работ над автоматом Калашникова.
 Лютый, Виктор Михайлович (1940—2009) — советский и российский астроном.
 Лютый, Владимир Иванович (род. 1962) — советский украинский футболист и тренер.
 Лютый, Владислав Алексеевич (род. 1970) — украинский футболист.
 Лютый, Вячеслав Дмитриевич (род. 1954) — советский, российский литературный и театральный критик.
 Лютый, Григорий Михайлович (1924—1986) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лютый, Игнат Карпович (1913—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Лютый, Николай Иванович (1940—2007) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Орест Лютый — псевдоним Антина (Антона) Мухарский (род. 1968), украинского актёра театра и кино, телеведущего, певца, поэта-песенника, писателя.



Другое 
 Лютый (приток Лекмы)
 Лютый (тигр) — амурский тигр, проживший 21 год в центре реабилитации диких животных «Утёс» под Хабаровском.
 Лютый — славянское название месяца февраль.
 Лютый — фильм (1973).
 Лютый — российский телесериал (2013).

Примечания

См. также 
 Иоан Водэ Лютый (1521—1574) — господарь Молдавии (февраль 1572 — июнь 1574).
 Семён Лютый
 Алекс Лютый (телесериал)
 Лютый зверь